Rhopographella är ett släkte av svampar. Rhopographella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhopographella